Daniel Hjort(h) kan syfta på:

 Daniel Hjort (pjäs) – en tragedi av Josef Julius Wecksell - baserad på berättelsen om ämbetsmannen Daniel Hjort nedan
 Daniel Hjort (opera) - en opera från 1911 av Selim Palmgren

Personer
* Daniel Hjorth (tonsättare) (född 1973), svensk tonsättare
 Daniel Hjorth senior (1820–1889), svensk industriidkare och kommunalpolitiker
 Daniel Hjorth junior (1857–1943), svensk industriidkare och kommunalpolitiker
 Daniel Hjorth (författare) (1931–2020), svensk förlagsman och litteraturskribent
 Daniel Hjort (ämbetsman) (död 1615), svensk ämbetsman